Чемпіонат Австрії 1986—1987 () — 76-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій двадцять восьмий титул чемпіона Австрії здобув Рапід.

Осінній сезон

Весняний сезон

Чемпіонський раунд

Перехідний раунд 

(*)Клуби Першої ліги.

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1987
Австрія
Австрія
1986 в австрійському спорті
1987 в австрійському спорті